Plotohelmis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Chamberlin 1919. Plotohelmis ingår i familjen Alciopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Plotohelmis